Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1986 je sedemnajsto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 22. in 23. februarja 1986 v dvorani Palacio de los Deportes v Madridu, Španija. Udeležilo se ga je 270 atletov iz 26-ih držav, ki so tekmovali v 22-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1986
1986 v športu
Športne prireditve v Španiji
Šport v Madridu